Joe Bonsall (Cajun) (1921-1996), Amerikaans cajunmuzikant
 Joe Bonsall (1948), Amerikaans country- en gospelzanger